«Пилоты» () — советско-чехословацкий фильм, снятый в 1988 году режиссёрами Игорем Битюковым и Отакаром Фукой. Премьера фильма состоялась в мае 1989 года.

Сюжет 

Действие фильма происходит в последние дни Великой Отечественной войны. После Мюнхенского сговора, отдавшего Чехословакию во власть Гитлеру, чех Ян Трейбал вместе с другими патриотами покидает родину. Попав в Советский Союз, герой становится командиром звена Первой Чехословацкой авиационной дивизии. Вместе с ним воюют неунывающий подпоручик Мартин Габриэль, бескомпромиссный лейтенант Александр Лежнев и полный романтических представлений о жизни юный пилот Томек Яндак.

В ролях 
 Борис Щербаков — Алексей Лежнев, летчик-истребитель, старший лейтенант, инструктор звена
 Сергей Жигунов — Владимир Матюхин, летчик-истребитель, младший лейтенант
 Дарья Михайлова — Тамара, младший сержант
 Вадим Спиридонов — летчик транспортной авиации
 Андрей Гусев — Анатолий Степанков, авиамеханик
 Пётр Степанек — Ян Трейбал, летчик-истребитель, надпоручик, командир 1-го звена 2-й эскадрильи
 Карел Грейф — Томек Яндак, летчик-истребитель, подпоручик
 Петер Руфус — Карол Галай, летчик-истребитель
 Михал Гучик — Мартин Габриэль, летчик-истребитель
 Илона Свободова — Алена Пултрова, сержант
 Татьяна Паркина — Карин, шведка из «Красного Креста»

Интересные факты 
 Является самым последним фильмом совместной работы СССР и Чехословакии.
 Во время съёмок фильма использовались не настоящие самолёты, а макеты и комбинированные съёмки, так как к тому времени не было таких самолётов.
 Плакат к фильму есть в начале и на 51:54 минуте фильма «Авария — дочь мента».

Ссылки 
 

Фильмы СССР 1988 года
Фильмы Чехословакии 1988 года
Фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы о Великой Отечественной войне
Военные фильмы СССР